Walter Schulze ist der Name folgender Personen:

* Walter Schulze (1638–1704), niederländischer Schiffsarzt, siehe Wouter Schouten
 Walter Schulze (Architekt) (1880–nach 1916), deutscher Architekt und Maler
 Walter Schulze (Verleger) (1895–1958), deutscher Verleger
 Walter Schulze (Reichsamtsleiter), deutscher Parteifunktionär (NSDAP) 
 Walter Schulze (Lehrer) (1903–1980), deutscher Lehrer
 Walter Schulze-Mittendorff (1893–1976), deutscher Bildhauer, Kostümbildner und Spezialeffektekünstler
 Walter Schulze-Prisca (1879–1957), deutscher Violinist und Violinpädagoge 
 Walter Schulze-Thewis (1872–nach 1920), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Walther Schulze
 Walter Schultze
 Walther Schultze